Ду́шан Са́вич (; 1 октября 1985, Ниш, Югославия) — македонский футболист сербского происхождения, нападающий сербского клуба «Земун».

Карьера

Клубная 
Душан родился в сербском городе Ниш. Воспитанник белградской «Црвены Звезды», однако профессиональные выступления начал в Македонии, где с 2004 по 2008 выступал за местные клубы и даже получил гражданство, чтобы выступать за сборную Македонии.

В 2008 году подписал двухлетний контракт со столичным клубом «Работнички», с которым в 2009 году выиграл Кубок страны.

В начале 2010 года уехал за границу и недолго выступал за румынский «Брашов», корейский «Инчхон Юнайтед» и узбекский «Пахтакор», после чего летом 2011 года вернулся на родину, опять в «Работнички» из Скопье.

В январе 2012 года уехал на Украину, подписав контракт на 2,5 года с луцкой «Волынью». Сыграл за луцкую команду 32 матча, в которых забил 6 голов. Но летом 2013 года покинул «Волынь» и в сентябре на правах свободного агента перешёл в ужгородскую «Говерлу».

В январе 2014 года перебрался в казахстанский «Кайсар», но после первого круга ушёл в болгарскую «Славию».

В феврале 2015 года Савич вернулся в Казахстан и на полтора года пополнил ряды талдыкорганского клуба «Жетысу», где сразу стал лидером атак, забив за сезон 14 голов в 32 играх. В первом круге сезона 2016 года он забил ещё 10 голов в 19 матчах.

Его успешную игру заметили и в июле 2016 года Савич подписал контракт на полтора года с костанайским «Тоболом». Играя в полузащите, забил два гола в 9 матчах. В первом круге сезона 2017 года он забил ещё гол в 13 матчах.

Но в июне 2017 года Душан перешёл в «Актобе», куда вернулся главный тренер Владимир Муханов и начал вновь собирать команду. И уже во втором матче с «Окжетпесом» Савич сделал дубль, принеся клубу нужную победу. Всего во втором круге провёл 16 матчей и забил 4 гола. Но команда еле удержалась в Премьер-лиге.

В феврале 2018 года 32-летний форвард подписал контракт с сербским клубом «Земун».

В сборной 
С 2007 года по 2013 год выступал за национальную команду.

Достижения 
 Чемпион Македонии 2007 года.
 Обладатель Кубка Македонии 2009 года.
 Вице-чемпион Македонии 2010 года.
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана 2011 года.
 Обладатель Кубка Узбекистана 2011 года.
 Финалист Кубка Македонии (2): 2007, 2010.
 Один из лучших македонских бомбардиров — забил 109 голов, в том числе 45 в чемпионатах зарубежных стран (2016).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте «Волыни»

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Беласица» Струмица
Игроки ФК «Победа»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Брашов»
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Актобе»